Canaux de la télévision tunisienne :
 Télévision tunisienne 1 ;
 Télévision tunisienne 2.

Voir aussi 
 Télévision en Tunisie